Mètode de diferències finites (del seu nom en anglès Finite Difference Method), mètode matemàtic per resoldre equacions diferencials de manera aproximada
 Multiplexació per divisió de freqüència (del seu nom en anglès Frequency-Division Multiplexing), mètode de multiplexació usat en telecomunicacions
 Model de Vol Dinàmic (del seu nom en anglès Flight Dynamic Model), punt de partida per a la simulació d'una aeronau usat en programari simulador de vol, com ara FlightGear
 Free Download Manager, gestor de descàrregues lliure per al sistema operatiu Microsoft Windows
 Modelat per deposició fosa (del seu nom en anglès Fused Deposition Modeling), mètode de prototipatge ràpid basat en l'ús de termoplàstics fosos